Берлінський шаховий турнір 1881 — міжнародний шаховий турнір у Берліні, що відбувся з 28 серпня до 17 вересня 1881 року в рамках 2-го Конгресу Німецького шахового союзу — найпрестижнішого німецького шахового турніру. З великою перевагою переміг британець Джозеф Генрі Блекберн (14 з 16 можливих очок, 87,5%).

У турнірі взяли участь 18 гравців: провідні німецькі шахісти та деякі сильні закордонні майстри. Контроль часу: 15 ходів на годину. Карл Пічель (Австро-Угорщина) не завершив турніру, провівши тільки перші 3 тури. Результати ігор за його участю анульовано.

Турнір майстрів

Головний турнір А 
Головний турнір «А» () мав 15 учасників: 3 групи по 4 шахісти і 1 групу з 3 гравцями. Переможці виходили до фінальної групи, де в одноколовому турнірі розігрували титул переможця. Фінальна група:
 Курт фон Барделебен — 2½
 Германн Шпехт — 2
 Кіст — 1½
 Райф — 0

Див. також 
 Берлінські шахові турніри

Примітки

Джерела 
 W. Litmanowicz, J. Giżycki, Szachy od A do Z, Warszawa, Sport i Turystyka, 1986, tom 1, s. 75
 2. DSB-Kongreß Berlin 1881 (Берлінський шаховий союз) 
 Турнірна таблиця (La grande storia degli Scacchi)  
 Berlin 1881 (chessgames.com)  

Шахові змагання в Німеччині
Спортивні змагання у Берліні
Серпень 1881
Вересень 1881